Die Wells Fargo Open 1980 waren ein Tennisturnier der Damen in San Diego. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 28. Juli bis 3. August 1980 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1980
Tennisturnier in San Diego